Emilio Correa kan syfta på:

*Emilio Correa (född 1953), kubansk boxare
Emilio Correa (född 1985), kubansk boxare